Винченцо Гариони (; 19 ноября 1856, Монтебеллуна — 24 апреля 1929, Венеция) — итальянский военный и государственный деятель; генерал-лейтенант (1911), губернатор протектората Итальянская Киренаика с 8 августа 1918 по 17 мая 1919 года.

Биография 
Винченцо Гариони родился 19 ноября 1856 года в коммуне Монтебеллуна (Тревизо). В 1900 году, получив звание полковника Королевской итальянской армии, командовал итальянским экспедиционным корпусом, направленным в Китай для подавления «боксерского восстания». В 1911 году Гариони стал генерал-лейтенантом. Воевал в Киренаике во время Итало-турецкой (Ливийской) войны 1911—1912 годов: стоял во главе 5-й специальной дивизии (5ª Divisione speciale) и в конце июня 1911 года руководил захватом Сиди-Саида у границы с Тунисом ().

Гариони являлся губернатором Итальянской Триполитании: занимал должность с июне 1913 до конца 1914 года, а затем — получил командование VII-м армейским корпусом. Во время Шестой битвы при Изонцо, в август 1916 года, командовал II-м корпусом 2-й итальянской армии. Являлся губернатором протектората Итальянская Киренаика в период с 8 августа 1918 по 17 мая 1919 года — сменил на данном посту генерал-лейтенанта Джованни Амелио. Гариони прибывает в Триполи с задачей подавить восстание местного населения. 7 мая 1919 года вернулся в Италию, вышел в отставку: на посту губернатора его сменил граф Джакомо Мартино. Винченцо Гариони скончался 24 апреля 1929 года в городе Венеция.

См. также 
 Канева, Карло

Примечания

Литература 
 
 
 A. Tosti, La spedizione italiana in Cina (1900—1901), Roma 1926.

Ссылки 

Губернаторы Итальянской Киренаики
Генералы Италии
Участники китайского похода (1900—1901)
Военачальники Первой мировой войны (Италия)